Lacistema är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Lacistema ingår i familjen Lacistemataceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Lacistema